Beam signifie rayon ou poutre en anglais et désigne notamment :

Technique 
 BEAM, un concept de robotique ;
 BEAM, un module spatial habitable gonflable expérimental amarré à la Station spatiale internationale en 2016 ;
 le dirty beam, une technique d'observation en astronomie.

Industrie et commerce 
 Beam Global Spirits & Wine, la branche vins et spiritueux de la holding américaine Fortune Brands, dissoute en 2011 ;
 Beam Inc., une entreprise issue de la précédente en 2011, rebaptisée Beam Suntory en 2014 après avoir été rachetée par Suntory ;
 Jim Beam, une marque de bourbon ayant appartenu aux deux groupes

Patronyme 

 Joseph Beam (1954-1988), un journaliste et militant afro-américain pour les droits LGBT.
 Louis Beam (1946-), un militant politique américain d'extrême droite.